Kienberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Kienberger, Schweizer Autor, der sich mit Schweizer Klassischer Musik befasst
 Heinrich Kienberger (1934–2018), österreichischer Verwaltungsjurist und Verfassungsrichter
 Heribert Kienberger (1922–1983), österreichischer Politiker (ÖVP) und Landwirt
 Klemens Kienberger (* 1921), deutscher Eishockeyspieler